Cavagliesi – abitanti di Cavaglio d'Agogna
Cavagliesi – abitanti di Cavaglio San Donnino, nel comune di Valle Cannobina
Cavagliesi – abitanti di Cavaglià